El Torneig de Delray Beach 2023, conegut oficialment com a Delray Beach Open 2023 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de febrer de 2023 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

El tennista estatunidenc Taylor Fritz va aconseguir el primer títol individual de la temporada i el cinquè de la seva trajectòria.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2023
ATP Tour 2023